Макемо (, атолл Кутузова) — атолл в центральной части архипелага Туамоту (Французская Полинезия).

География 
У острова третья по площади лагуна в архипелаге (ширина варьируется от 5 до 8 км при длине в 65 км).

История 

Атолл открыт капитаном английского брига «Маргарет» Джоном Байерсом () 10 марта 1803 года.

 атолл был вторично открыт участниками Первой русской антарктической экспедиции и назван островом Князя Голенищева-Кутузова-Смоленского.

Административное деление 

Острова Макемо, Хараики, северное Марутео, Катиу, Туанаке, Хити, южное Тепото, Рароия, Такуме, Таэнга и Нихиру образуют коммуну Макемо, которая входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье.

Население 
Численность населения в 2007 году составила 738 человек. Главное поселение — деревня Поухеуа.

Экономика 
Основное занятие жителей — вылов жемчуга и его искусственное выращивание. На острове действует аэродром.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 
 

Туамоту
Атоллы
Коммуны Французской Полинезии